Университе́тский проспект — проспект в городе Петергофе Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Шахматова до Ульяновской улицы.

История 
Наименован 23 ноября 1970 года. Как говорится в решении, проспект должен быть «главной магистралью университетского комплекса» — комплекса зданий ЛГУ (ныне СПбГУ).

Фактически существует с начала 1980-х годов. Состоит из двух разорванных фрагментов — от улицы Шахматова до Чичеринской и Гостилицкой улиц, а также от Солнечной до Ульяновской улицы.

Проектом планировки предполагается построить недостающий участок Университетского проспекта, причем в виде бульвара.

Перекрёстки 

 переулок Ломоносова
 Чебышёвская улица
 Петергофская улица
 Чичеринская улица / Гостилицкая улица
 Солнечная улица
 Ректорский проезд
 Ульяновская улица

Застройка 
 дом 2/18 — жилой дом (1999)
 дом 8 — жилой дом (2007)
 дом 26 — химический факультет СПбГУ (1981)
 дом 28 — математико-механический факультет СПбГУ (1978)
 дом 35 — факультет прикладной математики — процессов управления СПбГУ (2001). Комплекс зданий начали строить в конце 1980-х годов, затем бросили. Крыло с северо-восточной стороны так и не построили.

Транспорт 
 Автобусы Санкт-Петербурга:

 Остановка «Университетский проспект»: № 360, 356а, 356
 Остановка «Чичеринская улица, 2»: № 210, 224к, 344, 352, 356, 356б, 358, 359, 404, 424, 424а, 463, 463а, 489, 636, 637, 653, 653а, 681, 682, 686, 687, 688, 689
 Остановка «Университет»: № 210, 359, 352, 354, 358, 224к

Примечания

Литература